Der Dreiband-Weltcup 2007/6 war das sechste UMB/CPB-Weltcupturnier im 21. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 15. bis zum 21. Oktober 2007 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Mexiko-Stadt statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup Turnier in Mexiko.

Geschichte 
Erstmals seit 2003 in Las Vegas fand wieder einmal ein Weltcup-Turnier auf dem amerikanischen Kontinent statt. In der ersten Hauptrunde gab es keine großen Überraschungen. Das Viertelfinale startete gleich mit einer Sensation. Der bereits feststehende Weltcupsieger 2007 Torbjörn Blomdahl unterlag dem Koreaner Hwang Durk-hee. Hwang war bis Mexiko-Stadt im Weltcup immer in der ersten Runde gescheitert. Im Viertelfinale verlor Martin Horn nach einer 2:0 Satzführung gegen den späteren Sieger Frédéric Caudron noch mit 2:3 Sätzen. Der Koreaner Kim Kyung-roul bestätigte mit seinem Sieg gegen den Weltranglistenzweiten Daniel Sánchez seine starke Performance in dieser Weltcup-Saison. Im Finale reichte Dick Jaspers eine 2:1 Satzführung nicht zum Sieg.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Mexiko-Stadt wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 8 Gruppensieger und die fünf besten Gruppenzweiten  für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Roland Forthomme
  Kim Kyung-roul
  Nikos Polychronopoulos
  Semih Saygıner
  Eddy Merckx
  Peter de Backer
  Martin Horn
  Marco Zanetti

Wildcardspieler:

1 × UMB:  Pedro Piedrabuena
1 × CEB:  Filipos Kasidokostas
2 × ACBC:  Takao Miyashita,  Hwang Durk-hee
2 × CPB:  Ramón Rodriguez,  Luis Aveiga
2 × organisierender Verband:  Roberto Rojas,  Luis Avila

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2007 6
Karambolageveranstaltung 2007
Billardturnier in Mexiko
Sportveranstaltung in Mexiko-Stadt